Хангалов — бурятская фамилия. Известные носители:
 Хангалов, Данил Альбертович (1980) — российский самбист;
 Хангалов, Матвей Николаевич (1858—1918) — бурятский этнограф и фольклорист.